Pankin est un patronyme porté notamment par :

 Nikolai Pankin (1949-2018), nageur russe, spécialiste des courses de brasse ;
 Stuart Pankin (1952-), acteur américain.